

Prénom 
 Haïm (hébreu ) est un prénom qui signifie « vie » et correspond à l'arabe Hayat (). Il peut être transcrit aussi Hayim ou Chaïm.

Patronyme 

 Emmanuelle Haïm est un chef d'orchestre français ;
 Laurence Haïm est une journaliste franco-américaine ;
 Philippe Haïm est un réalisateur, compositeur et scénariste français ;
 Henry Haïm Moati, journaliste français ;
 Solayman Haïm (1887-1970), lexicographe, traducteur, dramaturge et essayiste iranien ;
  ;
 Victor Haïm est un dramaturge français.

Toponyme 

 Kiryat Haïm est une ville israélienne ;
 Guivat-Haïm est un kibboutz en Israël ;
 Kfar-Haïm est un village en Israël.

Voir aussi
 

Patronyme juif